Vertente, acidente geográfico

Localidades

 Vertente, comunidade quilombola localizada no estado da Paraíba
 Vertente do Lério, município brasileiro do estado de Pernambuco
 Vertentes, município brasileiro do estado de Pernambuco       

Desambiguação
Desambiguações de topônimos